Щербань — фамилия. Известные носители:

 
 Щербань, Алексей Александрович (род. 1990) — российский регбист, полузащитник.
 Щербань, Артём Владимирович (род. 1974) — депутат Верховной Рады Украины.
 Щербань, Афанасий Михайлович (1916—1980) — Герой Советского Союза.
 
 Щербань, Евгений Александрович (1946—1996) — украинский бизнесмен, политик, народный депутат Украины.
 Щербань, Михаил Фёдорович (1905—1976) — советский партийный деятель.
 Щербань, Николай Васильевич (1834—1893) — российский журналист и публицист.
 Щербань, Яна Валерьевна (род. 1989) — российская волейболистка.

См. также 
 Щербан

Примечания